Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 1998/1999 NHL.
 Stanley Cup v této sezóně získal Roman Turek s týmem Dallas Stars.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů NHL